Les Euphyllophytes () ou Euphyllophytines () sont un clade phylogénétique de trachéophytes (les plantes vasculaires) regroupant les Polypodiopsides (fougères et prêles) et les Spermatophytes (plantes à graines). Elles excluent donc les Lycophytes.

Classification 
Liste des clades selon le  :
 Polypodiopsida Cronquist, Takht. & W.Zimm., 1966 -  Fougères et Prêles
 Spermatophytina Willkomm, 1854 - Plantes à graines

Phylogénie 
Place au sein des Trachéophytes d'après le Pteridophytes Phylogeny Group (2016) :

Liens externes

Notes et références 

Tracheobionta